Salmond ist der Familienname unter anderem folgender Personen:

 Alex Salmond (* 1954), schottischer Politiker
 Anne Salmond (* 1945), neuseeländische Anthropologin, Umweltschützerin und Schriftstellerin
 Chris Salmond (* 1947), britische Sprinterin
 Felix Salmond (1888–1952), englischer Cellist
 Gary Salmond (* 1947), kanadischer Hammerwerfer
 Geoffrey Salmond (1878–1933), britischer Air Chief Marshal
 George Salmond (* 1969), schottischer Cricketspieler und Fußballschiedsrichter
 John Salmond (1881–1968), britischer Marshal of the Royal Air Force